

Geografia 
Principado de Vladimir-Susdália — ou Grão-Ducado de Vladimir; estado com capital em Vladimir, que existiu entre 1157 e 1331
Oblast de Vladimir — divisão administrativa da Rússia
Vladimir (cidade) — capital do oblast homónimo
Volodimir (cidade) — na Ucrânia
Vladimir (Gorj) — comuna romena

Pessoas 
Vladimir Sabodan  — metropolita de Kiev e Toda a Ucrânia da Igreja Ortodoxa Ucraniana entre 1992 e 2014

Monarcas 
Vladimir da Bulgária — imperador búlgaro 
Vladimir I de Kiev — ou Vladimir, o Grande; príncipe da Novogárdia  e grão-príncipe de Kiev 
Vladimir II Monômaco — príncipe de Smolensk , príncipe de Chernigov , príncipe de Pereyaslavl  e grão-príncipe de Kiev

Futebolistas brasileiros 
Wladimir Rodrigues dos Santos 
Vladimir (futebolista) — Vladimir Orlando Cardoso de Araújo Filho

Outros usos 
1724 Vladimir — asteroide

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história